Spontaneous Combustion — музичний альбом гурту Liquid Trio Experiment. Виданий 23 жовтня 2007 року лейблом Magna Carta. Загальна тривалість композицій становить 78:06. Альбом відносять до напрямку ф'южн, rock instrumentalny, прогресивний рок.

Список пісень

Альбоми Liquid Tension Experiment
Музичні альбоми 2007
Англомовні музичні альбоми